«Остзештадион» () — домашняя арена немецкого футбольного клуба «Ганза» Росток. Стадион назван в честь Балтийского моря. В 2007 году название стадиона было изменено на ДКБ-Арена в честь банка Deutsche Kreditbank (DKB), который приобрёл права на название сроком на 10 лет. В 2014 году действие соглашения было досрочно прекращено, и стадион вернул оригинальное название. Арена неоднократно реконструировалась. Текущая вместимость 29 000 зрителей (9 000 стоячих мест).

Местоположение 
ДКБ-Арена находится в немецком городе Росток, в Ганзейском квартале. Кроме того рядом располагается ледовый дворец, а также несколько тренировочных полей для подготовки юниоров футбольного клуба «Ганза».

Международные матчи

Галерея

Ссылки 
 Официальная страница

Здания и сооружения Ростока
Футбольные стадионы Германии
Спортивные сооружения Мекленбурга-Передней Померании
Спорт в Ростоке
ФК «Ганза»
Архитектура ГДР